Storta – tipo di alambicco utilizzato per la distillazione
Storta – tipo di carbone vegetale
Storta – tipo di spada corta
Storta – termine comune utilizzato per indicare la distorsione di un'articolazione
La Storta – cinquantunesima zona di Roma

Pagine correlate 
 Storti

Altri progetti